Corrado Marucci – gesuita, biblista e teologo italiano
 Franco Marucci – saggista, traduttore e scrittore italiano